Олга Викторовна Виницкая (), известна като Альона Виницкая е украинска певица, композитор и поетеса. Пише и пее песните си на руски език.

Кариера 
Започва да пише поезия по молба на баща си Виктор Иванович Виница на 5 години. В детството си, Альона е голям фен на група Кино. Започва писане на песни и през 1993 г., организира своя собствена рок група „Последний Единорог“. Първият концерт е в Централната киевска болница. Вместо собствени песни, репертоарът им включва песни от постсъветското пространство. След разпадането на групата, Альона започва работа в радиото и телевизията. В периода от септември 2000 г. до януари 2003 г. е солистка на групата ВИА Гра.

След раздялата с групата през 2003 г. певицата решава да се отдаде на солова кариера.

Първият соло работа на Альона е сингъла „Давай забудем всё“, последван от „Рассвет“ и „Измученное сердце“. В същото време, тя подгрява в Двореца на спорта за The Cardigans.

Продуцент на първите два албума на певицата е Виталий Климов, който работи с Tabula Rasa и Океан Ельзи. След излизането на песента „Давай забудем все“, Альона подписва договор с Ukrainian Records, представител на Universal Music Group в Украйна, сътрудничеството с който завършва с дебютния албум „Рассвет“ през май 2004 г.

Една година по-късно, излиза албума „007“, в който в допълнение на новите композиции, са включени и нови версии на песни от дебютния албум. През 2006 г., заглавната песен от албума е включена в саундтрака на филма „Охота на пиранью“.

В същото време, немския лейбъл ZYX Music издава английска версия на албума „Рассвет“ – преведени са четири песни: „Рассвет“, „Измученное сердце“, „Давай забудем всё“ и „007“.

През февруари 2006 г. е премиерата на песента от новия албум „Куклы“.

През февруари 2009 г. излиза видеото към песента „Я здесь, я рядом“, която е саундтрак към украинския игрален филм „Случайная запись“.

През пролетта на 2009 г., Alain въведе зрителите в нов видеоклип към песента, която бе включена в макси сингъл „плика“, озаглавена "Всичко това с нас (Spring)."

На 6 ноември 2010 г. в Киев, Альона Виницкая участва в концерт за годишнината на група ВИА Гра, на който присъстват 8 от 11 певици, участвали в 10-те години на съществуването ѝ. Концертът е излъчен на 23 февруари 2011 г. по Муз-ТВ.

През 2015 г. песента „Подари“ е в саундтрака към украинския филм „Сашка“.

Дискография

Албуми с ВИА Гра 
 Попытка № 5 (2001)

Соло 
 „Рассвет“ (2004)
 „007“ (2005)
 „Sunrise“ (2005)
 „Куклы“ (2006)
 „Электро“ (2007)
 „Конверт“ (2008)

Видеография

ВИА Гра

Соло

Като актриса

Класации

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт 

Украински актьори и актриси
Украински композитори
Членове на ВИА Гра
Украински певици
Украински поети
Автори на песни
Композиторки
Поетеси
Родени в Киев